El término en inglés Fidelity (Fidelidad) hace referencia a varios artículos:

Lugares
Fidelity (Illinois), villa ubicada en el condado de Jersey, estado de Illinois, Estados Unidos;
Fidelity (Misuri), pueblo del condado de Jasper, estado de Misuri, Estados Unidos.

Arte 
«Fidelity», canción de la cantautora Regina Spektor.
Fidelity, película francesa del año 2000.

Otros 
Fidelity International, gestora internacional de fondos de inversión.
Fidelity Investments, empresa estadounidense de gestión de fondos de pensiones.
Fidelity Building, edificio de Baltimore, Estados Unidos.